Україна брала участь у Пара чемпіонатах світу з легкої атлетики. Вперше країна виступала на Чемпіонаті світу 1994 року і відтоді не пропустила жодного. За свою історію завоювала загалом ? медалі.

Результати

Див. також 
 Україна на Паралімпійських іграх
 Україна на Дефлімпійських іграх

Примітки

Посилання 
 Сайт Національного комітету спорту інвалідів України 

Національні збірні України